

Geografia 
 Regno Unito
 Clapham – quartiere ed ex parrocchia di Londra
 Clapham – parrocchia civile del Bedfordshire
 Clapham – parrocchia civile del West Sussex

Persone 
 Aaron Clapham – calciatore neozelandese
 David Clapham – pilota automobilistico e giornalista sudafricano
 Jamie Clapham – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 John Harold Clapham – economista e storico inglese

Altro 
 Clapham – gruppo di riformatori sociali della chiesa d'Inghilterra